Ormbunkssteklar (Blasticotomidae) är en familj av steklar. Ormbunkssteklar ingår i ordningen steklar, klassen egentliga insekter, fylumet leddjur och riket djur. 

Kladogram enligt Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Steklar